Ло́жечница аркти́ческая, или Ло́жечная трава́ аркти́ческая () — вид растений рода  семейства .

Встречается на побережье Северного Ледовитого океана, на песчаных местах и склонах в Арктике и на Камчатке.

Надземная часть содержит до цветения 0,3—1,17 % эфирного масла (на сухую массу). Масло имеет острый (горчичный) запах и содержит 87—98 % бутил-горчичного масла, небольшое количество лимонена, рафанола.

Свежую зелень используют как пряно-вкусовую приправу к кушаньям.

Ботаническое описание 
Двулетнее растение 7—40 см высотой с многочисленными побегами до 20 см длиной.

Прикорневые листья черешковые, лопатчатые, продолговато-овальные или овальные, пластинка с округлым или даже почковидным основанием или постепенно суженная в черешок. Стеблевые листья продолговатые или овальные, сидячие или суженные в короткий черешок, цельнокрайные или зубчатые, самые верхние стеблеобъемлющие, с сердцевидным основанием.

Лепестки белые, 3,4—4 мм длиной. Цветоносы при плодах 0,3—0,8 см длиной. Цветение в июне — июле.

Плод — эллиптический стручок, 5—7 мм длиной, с коричневыми семенами. Размножается семенами.

В первый год образуется розетка, на второй год растение может обильно цвести и плодоносить; весь цикл развития от весеннего отрастания до обсеменения укладывается в 2,5 месяца.

Хозяйственное значение и применение 
Ложечница арктическая известна в Арктике своими противоцинготными свойствами, хотя содержание аскорбиновой кислоты в ней невысоко.

Свежая трава по вкусу напоминает . Надземные части растения едят свежими в виде салата, солят на зиму. Благодаря присутствию эфирного масла зелень имеет приятный вкус и запах, её используют и как пряную приправу к разным блюдам. Особенно ценится это растение в Скандинавии. Раньше солёную ложечницу брали бочками на корабли, отправлявшиеся в дальние плавания, чтобы предупредить цингу у моряков.

В гомеопатии и народной медицине ложечницу применяют при ожирении, расстройстве пищеварения, дерматитах. В надземной части до 0,3 % алкалоидов, один из которых снижает кровяное давление.

Поедается крупно рогатым скотом и овцами.

Таксономия 
Вид Ложечница арктическая входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 

Капустные
Флора Евразии
Пряности